PM, Pm eller pm kan syfta på:

 PM – från engelska Particulate Matter för att klassificera storleken på partiklar i luften, se Luftburna partiklar
 Pm – SI-symbolen för en längdenhet, se Petameter
 PM-rör – en fotodetektor (photomultiplier) för att mäta ljusstyrka
 .pm – nationell toppdomän för Saint-Pierre och Miquelon
 pm – SI-symbolen för en längdenhet, se Pikometer
 PM – i vissa språk och länder för att ange ett klockslag, se Post meridiem
 PM (och DM) – ett privat meddelande inom vissa sociala medier (exempelvis Twitter, Instagram, Discord och Facebook)
 PM – ett kortfattat dokument, se Promemoria